JSX est un sigle qui peut signifier :
 Jakarta Stock Exchange (en français, Bourse de Jakarta) ;
 JavaScript Syntax eXtension, une extension du langage de programmation JavaScript.